Јанко Хочевар је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те_
|-
| 1955. || Три приче || /
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|-
| 1958. || Кала || /
|-
| 1959. || Пет минута раја || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Акција || Становник
|-
| 1960. || -{L’enclos}- || Јова
|-
| 1961. || Плес на киши || /
|-
| 1962. || Наша кола || Младожења
|-
| 1965. || -{Här kommer bärsärkarna}- || Барберарен
|-
| 1965. || Луција || Кројач
|-
| 1965. || Лажљивица || /
|-
| 1966. || Амандус ||
|-
| 1967. || Тврђава силеџија || /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1961. || Плес на киши || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1923.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани